Gaston Roussel peut désigner :
 Gaston Roussel (1913-1985), chanoine français ;
 Gaston Roussel (1877-1947), médecin et industriel français, fondateur de Roussel-Uclaf.